Finances:
 Futur (finances), contracte de futurs.

 Temps:
 Futur'', és el temps a venir.